«Маруся» — фантастическая повесть писательницы, сценаристки Полины Волошиной и журналиста Евгения Кулькова, опубликованная в мае 2009 года.

Является первой книгой первой серии литературного цикла «Этногенез».

Сюжет 
Маруся — «девочка, с которой постоянно что-то случается», повествование ведётся от её лица.

Действие книги начинается в 2020 году на планете Земля. Четырнадцатилетняя дочь дипломата Андрея Гумилёва попадает в стремительный водоворот невероятных событий. В аэропорту она теряет сознание, не дойдя до аптеки, однако, очнувшись, узнаёт от правоохранителей, что в аптеке был за пару секунд до того испепелён фармацевт, о чём она совершенно не помнит. Тут же в своем рюкзаке она находит металлическую ящерку, которая наделяет девочку даром бессмертия.

После цепочки загадочных происшествий и знакомств Маруся оказывается в научном лагере «Зелёный город», где знакомится с профессором Буниным и консорцией охотников за аномальными артефактами.

Основные герои 
 Маруся Гумилёва — дочь Андрея Гумилёва и Евы Гумилёвой, пропавшей без вести в 2008 году. Родилась 13 августа 2005 года в Москве. Привлекательная, самостоятельная, но крайне несерьёзная и непослушная девушка. Однажды ради развлечения угнала мусоровоз и поехала на нём на дискотеку. Как и все люди 2020 года, подвержена резким немотивированным вспышкам паники (синдром «паническая атака»), с этого и начинается книга. Постоянно попадает в невероятные ситуации, из которых её спасает только вмешательство высокопоставленного отца. Является обладательницей главного артефакта — ящерки-саламандры, дарующей бессмертие.
 Андрей Гумилёв — крупный бизнесмен, дипломат. Родился в 1974 году. Постоянно потакает слабостям Маруси. Тяготится тем, что из-за напряжённого графика работы не может уделять Марусе много внимания. Работает в проекте «Искусственное Солнце», которое должно обеспечить дальнейшее существование человеческой цивилизации на планете Земля.
 Нестор Тарасов — популярный экстрасенс, маг, целитель. Родился в 1989 году в небольшом городке в Западной Украине. Родители неизвестны, воспитывался в детском доме. Самый могущественный обладатель артефактов, его основным и первоначальным артефактом является скарабей, дающий способность к целительству. Лауреат Нобелевской премии мира 2019 года. Улыбчивый, симпатичный мужчина. Обладает магическим взглядом и притягательной внешностью. Постоянно носит круглые очки с зелёными стеклами. Любит выстраивать многоходовые ситуации и стратегии. Никогда не ошибается.
 Степан Бунин — директор школы и лагеря «Зелёный город». На первый взгляд кажется типичным сумасшедшим учёным, погружённым в свои исследования. Может разгуливать по улице в резиновых сапогах, спортивных штанах, старой дырявой майке и длинном махровом халате. Старомоден, любит животных, держит у себя дома целый зоопарк. Заядлый холостяк, женился десяток раз, но супруги от него сбегали. Однако первое милое впечатление о нём обманчиво. Предмет — спрут.
 Николай Носов (Нос) — компьютерный гений, один из студентов «Зелёного города». Родился в 2003 году. Вместе с Алисой Сафиной спасает жизнь Марусе, которая тонула в душевой кабинке. Влюблён в Марусю, которая втянула его в авантюру по добыче мистических артефактов. Был владельцем неизвестного предмета, но по неизвестной причине лишился его. Умный, скромный, стеснительный.
 Илья Цыбин — младший преподаватель «Зелёного города». Родился в 2004 году. Изучает квантовую физику. Посвящён в тайну артефактов. Как и Носов, был обладателем одного из магических предметов (кролик), но лишился его во время скитаний по тайге вместе с Марусей. Помогает профессору во всех начинаниях. Общительный, привлекательный.
 Алиса Сафина — самая талантливая и красивая студентка «Зелёного города». Родилась в 2004 году. Вундеркинд. Гордая, своенравная, ревнивая. Не любит Марусю за то, что ей уделяют слишком много внимания профессор Бунин и Илья, но в критических ситуациях приходит ей на помощь. Обладательница Кота. Данный артефакт позволяет видеть будущее.
 Охотники — тайная организация людей, контролирующих использование артефактов и соблюдение Кодекса, объясняющего действия предметов и правила, по которым предметы могут переходить от одного владельца к другому.

Артефакты 
В повести «Маруся» упоминаются десять магических артефактов, дающих сверхвозможности своим хозяевам. Все они сделаны из неизвестного серебристого металла, холодного на ощупь, и обладают различными свойствами. Некоторые из них способны нейтрализовать действие друг друга.

Изначально артефакты принадлежали загадочным «первым людям», которые до сих пор существуют в виде полупрозрачных человекообразных существ, видимых только обладателям артефактов. По версии профессора Бунина, эти существа случайно попали на нашу планету в доисторические времена. Покинуть Землю они не смогли, потому что их корабль, вероятно, разбился. «Первые люди» создали человечество, чтобы быстрее освоить пространство планеты. Но человечество оказалось более приспособленным к жизни на Земле и захватило власть, заставив своих прежних хозяев уйти в «подполье».

Использование артефактов тяжело сказывается на здоровье человека. Чем сильнее предмет, тем больше сил он отнимает. Это их своеобразная защита от частого употребления. После того, как артефакт попадает к человеку, глаза его нового владельца становятся разного цвета. Обычно один глаз становится голубым, а другой — зелёным.

Источником артефактов являются некие Чёрные Башни, разбросанные по миру. Первоначально их было семь, но ко времени событий, описываемых в повести, функционировала только одна из них.

Маркетинг 
 Книга «Маруся» стала бестселлером менее чем за неделю, заняв первое место в книжном рейтинге интернет-магазина «Ozon», а сайт www.marusya.ru, по версии Rambler TOP100, стал самым посещаемым среди ресурсов, посвящённых литературе.
 Рекламная кампания книги была рассчитана на пользователей интернета. Издатели сделали ставку на создание сайта «Маруся.ру» и рекламу в социальных сетях. В итоге за 10 дней существования проекта сайт посетили больше 1,3 млн человек..
 Сразу после публикации книги стал выходить аудио-сериал «Маруся», который озвучил актёр Андрей Градобоев. Музыку к нему написал Роман Галушкин (DJ Агент Смит). 5 сентября 2009 года выпущен первый (подарочный) тираж аудиокниги «Маруся-1».

Отзывы 

Создатели «Маруси» пытаются объявить себя продолжателями «Алисы». Но Алиса принадлежит миру исключительных, одарённых и трудолюбивых людей. А многочисленные авторы нового проекта в качестве героя нашего времени предлагают исключительно неодарённую Марусю, не любящую читать и учиться, зато обладающую богатым папой и гоночной машиной. Образование не стоит на повестке дня у этой девочки, потому что вокруг неё все умственные ростки вытоптаны: ботаны-вундеркинды слабоумны; учителя непорядочны; студентки безмозглы, как резиновые куклы, а студенты-мужчины — забитые животные. Описание летнего лагеря для одарённых детей и его руководителя, профессора Бунина, вызывает одно желание — немедленно эвакуировать детей из этого бедлама. Жизнь вокруг бедной Маруси напоминает мамонтову навозную кучу, вонючую и опасную, но которую нужно разгрести, чтобы найти там жемчужные зерна, — то есть могущественные предметы-артефакты, потому что без них умственно анемичные герои «Маруси» буквально ни на что не способны. Мозг у них — не ценность, в качестве оружия его можно использовать, только взрывая. Очевидно, что создателей этой тошнотворной книги объединяет глубокая психологическая травма, полученная во время обучения.

Такая книга может быть даже полезна современным русским детям, так как большинство современных успешных мультфильмов и книг принадлежит зарубежным авторам. Наши дети фактически не получают российского культурного воспитания, перенимая вместо этого некие зарубежные ценности. Такому проекту давно пора появиться, и у нас достаточно талантливых авторов, художников и дизайнеров, которые, работая совместно, могут его воплотить.

Изумительно, что Полина Волошина, известная в ЖЖ как samka, автор одного из остроумнейших блогов, инициатор акции «Муклы» и вообще женщина-фейерверк, умудрилась, пусть и в соавторстве, написать такую скуууучнейшую, механистичную, лишённую живого слова и персонажа книгу для детей.

«Маруся» — довольно яркая книжка, по первым впечатлениям могу сказать, что эта книжка — в хорошем смысле конъюнктурная. Она вполне актуальна и соответствует своему времени, то есть эта книжка играет на нервах у времени.

Примечания

Ссылки 
 Портал «Этногенез»
 Аудиосериал «Маруся» на сайте «Станция 2.0»
 Р. Сидоров. Перемелется — Мукла будет, Руслан (полная версия в блоге авторе)

Повести 2009 года